Robert Wright kan avse:
Robert Wright (1957-), amerikansk journalist och författare.
Robert Wright (1914-2005), amerikansk kompositör och textförfattare.
Robert Wright (1752-1826), amerikansk politiker och guvernör i Maryland.